Краснознаменское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Краснознаменское сельское поселение — входит в Лискинский район

Крым 
 Краснознаменское сельское поселение — входит в Красногвардейский район

Омская область
 Краснознаменское сельское поселение — входит в Москаленский район

Саратовская область
 Краснознаменское сельское поселение — входит в Аркадакский район
 Краснознаменское сельское поселение — входит в Самойловский район

Смоленская область
 Краснознаменское сельское поселение — входит в Починковский район

Тверская область
 Краснознаменское сельское поселение — входит в Спировский район